Сен-Сатю́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південь від Парижа, 95 км на південний схід від Орлеана, 45 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 760 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1591,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Сатюр на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сатюр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сатюр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сатюр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сатюр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер